Barman (Volk) ist ein Volk in Indien und Bangladesch
 barman. englisch für Barkeeper

Barman ist der Familienname folgender Personen:

 Bijoy Barman (* 1928), indischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Maurice Barman (1808–1878), Schweizer Politiker
 Rajani Kanta Barman (* 1976), bangladeschischer Fußballspieler
 Swapna Barman (* 1996), indische Siebenkämpferin
 Tom Barman (* 1972), belgischer Musiker und Filmregisseur
 Topu Barman (* 1994), bangladeschischer Fußballspieler